Foxhound steht für:
 HMS Foxhound, sechs Schiffe der Royal Navy
 NATO-Codename des Kampfjets MiG-31, siehe Mikojan-Gurewitsch MiG-31
Foxhound ist der Servicename für den Force Protection Ocelot Panzerwagen

Hunderassen:
 American Foxhound
 English Foxhound